De gemeente Meerssen heeft 60 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Meerssen.

Bunde
De plaats Bunde kent 13 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Geulle
De plaats Geulle kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Meerssen
De plaats Meerssen kent 39 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Moorveld
De plaats Moorveld kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Rothem
De plaats Rothem kent 2 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

|}

Ulestraten
De plaats Ulestraten kent 4 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

|}

Bouwwerk in Meerssen
Meerssen
Meerssen